Kvalspelet till damernas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 2012 innefattade de turneringar som ledde fram till att ett nationellt damlandslag säkrade en kvotplats i de olympiska sommarspelen 2012.

Totalt 12 lag får ställa upp och Storbritannien är automatiskt kvalificerade i kraft av sitt arrangörskap. Övriga elva platser tillsattes med hjälp av kvotplatser som utdelats till respektive kontinent.

Kvotplatser

Afrika 

Det avslutande steget av kvalspelet i Afrika utgjordes av två hemma/bortamatcher, där vinnarna belönades med en OS-plats. Kamerun och Sydafrika vann mot Nigeria respektive Etiopien.

Den första matchen spelades den 22 augusti 2011, den andra spelades den 11 september respektive 22 oktober 2011.

|}

Asien 

Notera att nedan sammanfattas bara den avslutande omgången av kvalturneringen, för hela turneringen se huvudartikel.
Alla matcher spelas i Jinan, Shandong, Kina.

Europa 

Det var inget extra kval till OS - de två bäst placerade länderna från Europa i 2011 års världsmästerskap kvalificerade sig till den olympiska turneringen. Sverige och Frankrike tog dessa platser.

Nordamerika 

I grupp A - i vilken Kanada, Costa Rica, Haiti och Kuba spelade - vann Kanada samtliga sina gruppspelsmatcher och gick till semifinal som gruppvinnare. Costa Rica, som vann sina matcher mot Haiti och Kuba, kom tvåa i gruppen.

I grupp B - i vilken USA, Mexiko, Dominikanska Republiken samt Guatemala spelade - vann USA samtliga sina gruppspelsmatcher och gick till semifinal som gruppvinnare. Mexiko, som vann sina matcher mot Dominikanska Republiken och Guatemala, kom tvåa i gruppen.

Semifinalerna avgjordes den 27 januari 2012 mellan Kanada och Mexiko samt USA mot Costa Rica. Vinnarna - Kanada och USA - tog de två OS-platserna.

Turneringens final avgjordes den 29 januari 2012 - USA besegrade Kanada med 4-0.

Oceanien 

Nedan redovisas endast den avgörande playoff-matchen mellan Nya Zeeland och Papua Nya Guinea.

|}

Sydamerika 

Notera att nedan sammanfattas bara den avslutande omgången av kvalturneringen, för hela turneringen se huvudartikel.

Referenser 

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2012

zh:2012年夏季奧林匹克運動會女子足球比賽